Сунгурларе:

 Сунгурларе — город в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Сунгурларе. 
 Сунгурларе — община в Болгарии. Входит в состав Бургасской области.